Денница:

В мифологии
 Денница — в славянской мифологии утренняя звезда или утренняя заря.

Периодические издания
 «Денница» (1830—1831) — русский литературный альманах.
 «Денница» (Jutrzenka; 1842—1843) — русско-польский литературный журнал слависта Петра Дубровского; первый опыт литературного сближения славян.
 «Денница» (1861—1863) — еженедельник, первый периодический еврейский орган на польском языке, основанный Даниилом Нейфельдом.
 «Денница» (с 1956) — газета Магнитогорского государственного технического университета.

Топоним 
 Денница (Шуменская область) — село в Болгарии.
 Денница (Ямболская область) — село в Болгарии.

См. также 
 Десница
 Фосфор и Эосфор | Люцифер
 Заря (мифология) | Аврора | Ютженка | Аушрине | Утреня

Примечания